Rifleman steht für:

 Infanteriesoldat, siehe Schütze (Militär)
 HMS Rifleman (1872), ein Kanonenboot der Royal Navy
 HMS Rifleman (1910), ein Zerstörer der Royal Navy

The Rifleman steht für:
 Originaltitel der US-amerikanischen Westernserie Westlich von Santa Fé (1958–1963)

Siehe auch:
 Riflemaker